

Földrajz
Hermány (rom. Caşolţ, ném. Kastenholz), Románia, Szeben megye
Szászhermány (rom. Hărman, ném. Honigsberg), Románia, Brassó megye
Sztankahermány (), Szlovákia, Eperjesi kerület, Eperjesi járás

Dél-Hargita (régebbi nevén Hermányi-hegység)